

Llocs 
 Ido (Nigèria) una Zona de Govern Local 
 Ido-Osi, a l'Estat Ekiti de Nigèria
 Ido Ekiti, una Zona de Govern Local dins Ido-Osi

Organitzacions 
 International Dance Organization

Altres usos 
 Ido (nom)
 Llenguatge Ido, un llenguatge construït
 Indoleamina 2,3-dioxigenasa, un enzim